Agarista puede referirse a:
Agarista, siglo VI a. C., hija de Clístenes de Sición.
Agarista (madre de Pericles), siglo V a. C., nieta de Agarista.
Agarista (planta), género de la familia Ericaceae.